Александр Цветков:
 Цветков, Александр Александрович (1840—1892) — российский литературовед и педагог.
 Цветков, Александр Вадимович (1965—1993) — российский историк философии.
 Цветков, Александр Глебович (род. 1950) — украинский дипломат.
 Цветков, Александр Кристев (1914—1990) — болгарский шахматист.
 Цветков, Александр Павлович (1890—1963) — вологодский хирург, депутат Верховного Совета СССР пятого созыва.
 Цветков, Александр Семёнович (1895—1965) — военный деятель, генерал-лейтенант.